Instrumentenbauer steht für
 einen Handwerksberuf bzw. eine Branche und Unternehmen, siehe Musikinstrumentenbau 
 Personen, die Messinstrumente entwickeln und bauen.
 Techniker für wissenschaftliche Geräte, wie Mikroskope, Uhren, nautische, astronomische und andere Messinstrumente, siehe Feinmechaniker